Турама — река в Новой Гвинее.
 Турама — каракалпакское блюдо, разновидность бешбармака.